Fladalandet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Fladalandet, Korpo, Åboland, 
 Fladalandet, Raseborg, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar